Catone in Utica oder Cato in Utica steht für:

 Catone in Utica (Metastasio), Opernlibretto von Pietro Metastasio (1728)
 Catone in Utica (Andreozzi), Oper von Gaetano Andreozzi (1787)
 Catone in Utica (Ciampi), Oper von Vincenzo Legrenzio Ciampi (1756)
 Catone in Utica (de Majo), Oper von Gian Francesco de Majo (1763)
 Catone in Utica (Duni), Oper von Egidio Duni (1739)
 Catone in Utica (Ferrandini), Oper von Giovanni Battista Ferrandini (1753)
 Catone in Utica (Gassmann), Oper von Florian Leopold Gassmann (1761)
 Catone in Utica (Graun), Oper von Carl Heinrich Graun (1744)
 Catone in Utica (Hasse), Oper von Johann Adolph Hasse (1731)
 Catone in Utica (Johann Christian Bach), Oper von Johann Christian Bach (1761)
 Catone in Utica (Jommelli), Oper von Niccolò Jommelli (1754)
 Catone in Utica (Latilla), Oper von Gaetano Latilla (1747)
 Catone in Utica (Leo), Oper von Leonardo Leo (1728)
 Catone in Utica (Paisiello), Oper von Giovanni Paisiello (1789)
 Catone in Utica (Piccinni), Oper von Niccolò Piccinni (1770)
 Catone in Utica (Rinaldo di Capua), Oper von Rinaldo di Capua (1740)
 Catone in Utica (Scalabrini), Oper von Paolo Scalabrini (1744)
 Catone in Utica (Torri), Oper von Pietro Torri (1736)
 Cato in Utica (Verocai), Oper von Giovanni Verocai (1743)
 Catone in Utica (Vinci), Oper von Leonardo Vinci (1728)
 Catone in Utica (Vivaldi), Oper von Antonio Vivaldi (1737)
 Catone in Utica (von Winter), Peter von Winter (1791)

Siehe auch:
 Catone (Händel), Oper von Georg Friedrich Händel (1732)